Петото народно събрание е петият поред парламент на Народна република България. Ако се спази номерацията на предходните парламенти, то е XXXI поред Обикновено народно събрание. Открито е на 11 март 1966 г. и закрито на 18 май 1971 г.

Избори 

Изборите са проведени на 27 февруари 1966 г. Гласували са общо 5 752 817 души или 99, 63% от всички 5 774 251 души имащи право да гласуват. За кандидате на ОФ са гласували 5 744 072. Избрани са общо 415 народни представители, от които на първата редовна сесия присъстват 382.

Мандат

Председател и подпредседатели 
 Сава Гановски – председател

Подпредседатели 
 Екатерина Аврамова – подпредседател на Бюрото на Народното събрание
 Янко Марков – подпредседател на Бюрото на Народното събрание
 Пенчо Костурков – подпредседател на Бюрото на Народното събрание

Президиум

Решения 
В последния работен ден на V НС, 18 май 1971, се приема Живковата конституция.

Източници